Пальежа (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Льобрегат. Занимает площадь 8,23 км². Население — 11263 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Patrimonio histórico-artístico de Pallejà 
 Web de Miguel F. Martín con fotografías de Pallejà

Муниципалитеты Барселоны